Золото́вский (Золото́вская): фамилия и топоним.

Известные носители 
 Золотовский, Александр Григорьевич (род. 1950) — российский политический деятель.
 Золотовский, Константин Дмитриевич (1904—1994) — советский военный моряк, писатель.
 Золотовский, Сергей Михайлович (род. 1953) — советский и российский футболист.

Населённые пункты

Россия 
 Золотовский — хутор в Суровикинском районе Волгоградской области.
 Золотовский — посёлок в Безенчукском районе Самарской области.

См. также 
 Золотовицкий, Игорь Яковлевич (род. 1961) — советский и российский актёр, театральный педагог.
 Старозолотовский — хутор в Ростовской области.